Karnemelkse bloempap
Karnemelkse gortepap